Franz Alt puede referirse a las siguientes personas:

 Franz Alt (n.1938), periodista y teólogo alemán;
 Franz Alt (1824 - 1914), pintor austríaco;
 Franz Alt (1910 - 2011), matemático estadounidense nacido en Austria.